Ранчо ел Енканто има више значења:

 Ранчо ел Енканто (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Енканто (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику